Fiumarella – corso d'acqua del versante ionico della Calabria, in provincia di Catanzaro
Fiumarella – corso d'acqua del versante tirrenico della Calabria, in provincia di Cosenza
Fiumarella – corso d'acqua del versante tirrenico della Puglia e della Campania, nelle province di Foggia e Avellino